Тони Беттенхаузен (, 12 сентября 1916 года, Тинли-Парк, Иллинойс — 12 мая 1961 года Индианаполис, Индиана) — американский автогонщик, участвовавший в 500 милях Индианаполиса с 1949 по 1960 год, чемпион США по автогонкам 1951 и 1958 года. Так как с  по  Инди-500 считалось частью чемпионата мира, Тони формально является гонщиком Формулы-1 с 11 гонками и 9 стартами. Лучший достигнутый результат для него как в квалификации, так и в гонке — второе место, оба результата завоеваны на . Погиб во время тестов перед очередной гонкой Инди-500.

Результаты в Инди 500

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=2| 
! Wolfe
! Kurtis Kraft  2000
!rowspan=2|Offenhauser  4,5 L4
!rowspan=2|

!rowspan=2|
!rowspan=2|
!rowspan=2|
!rowspan=2|

|-
!Blue Crown Spark Plug Spl.
! Deidt FD

|-
! 
! Mobiloil
! Deidt FD
! Offenhauser  4,5 L4
!

!
!
!

|-
! 
! Blue Crown Spark  Plug/Earl Slick
! Deidt
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||||

|-
! 
! JC Agajanian
! Kuzma
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||

|-
! 
! Automobile  Shippers/Casaroll
! Kurtis Kraft  4000
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||

|-
! 
! Chapman
! Kurtis Kraft  500C
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||||||

|-
! 
! Belanger Motors
! Kurtis Kraft  500C
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||||

|-
! 
! Novi Auto/ Novi Racing
! Kurtis Kraft
! Novi  3,0 L8S
!

||||||

|-
! 
! Jones & Maley  Cars Inc.
! Epperly
! Offenhauser  4,5 L4
!

|-
! 
! Hoover Motor  Express/Wills
! Epperly
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||

|-
! 
! Dowgard/Lindsey  Hopkins
! Watson
! Offenhauser  4,5 L4
!

||

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики США
Пилоты Инди-500 из США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Deidt
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kuzma
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Epperly
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Watson
Обладатели подиума в Формуле-1
Гонщики, погибшие во время заездов